Plusieurs membres de la famille Mavromichalis ont porté le prénom de Pétros :

 Pétros Mavromichális (1765-1848), un homme d'état grec
 Pétros Mavromichális (1819-1852), un militaire et un homme politique grec
 Pétros Mavromichalis (1828-1892), un juriste et un homme politique grec